Sobieski (trein), een treinverbinding tussen Warschau en Wenen
Sobieski (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Sobieski (drank), een Pools wodkamerk, vernoemd naar de Poolse koning Jan III Sobieski
Huis Sobieski, een Pools koningshuis
Jan III Sobieski, koning van Polen en grootvorst van Litouwen